La ville de Tahora est une petite localité, située dans la région de Manawatu-Wanganui dans l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Situation 
Elle siège le long de la ligne de chemin de fer de la  et de la route , allant entre la ville de Stratford et celle de Taumarunui.

Depuis , c’est le siège d’un festival annuel de  folk music.

Voir aussi 

Liste des villes de Nouvelle-Zélande

Notes et références

Autres lectures

Musique 
  : ceci est collection de 2-CD, présentant les artistes et les chansons provenant du ‘ 21st Tahora Folk Festival’|place = n.p. |éditeur = n.p. |année = n.d.
. Cette cassette formée de brèves vidéos fait la chronique du Festival Folk de Tahora de 2000–2001: dédicacé à la mémoire d’Alan Muggeridge, un musicien de Taranaki  /luthier /écrivain de chansons. |place = n.p. |éditeur = n.p. |année = n.d.

Personnalités 

 Ceci est une série d’interviews conduits avec la personnalité locale de Tahora: et les copies des CD sont la propriété de  au niveau de New Plymouth.
L’intégral de ces interviews peuvent être trouvés sur

Écoles 
.

Liens externes 
Pictures from Tahora music festival

 Ville en Nouvelle-Zélande
District de Stratford
Manawatu-Wanganui